Název Brusné má více sídel:
 Brusné, obec v okrese Kroměříž
 Brusné (okres Mělník), osada v okrese Mělník, rozdělená do obcí Nosálov a Mšeno
 Brusné 1.díl, východní část osady Brusné, část obce Nosálov v okrese Mělník
 Brusné 2.díl, západní část osady Brusné, část města Mšeno v okrese Mělník